XXIX Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga - Warszawa - Berlin w dniach 8-24 maja 1976 roku. Do 14-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1974 km, wystartowało 113 zawodników z 19 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1976), Praga (7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1976), Praga - Pardubice (143 km)

II etap, (10 maja 1976), Litomyšl - Gottwaldov (165 km)

III etap, (11 maja 1976), Vizovice - Bańska Bystrzyca (170 km)

IV etap, (12 maja 1976), Bańska Bystrzyca - Poprad (141 km)

V etap, (14 maja 1976), Tatrzańska Łomnica - Kraków (151 km)

VI etap, (15 maja 1976), Kraków - Kielce (118 km)

VII etap, (16 maja 1976), Warszawa (11 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, (17 maja 1976), Płońsk – Toruń, (148 km)

IX etap, (18 maja 1976), Toruń - Poznań (150 km)

X etap, (20 maja 1976), Pniewy – Frankfurt nad Odrą (139 km)

XI etap, część A, (21 maja 1976), Frankfurt nad Odrą - Forst (113 km)

XI etap, część B, (21 maja 1976), Forst - Chociebuż (24 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, (22 maja 1976), Chociebuż - Lipsk (170 km)

XIII etap, (23 maja 1976), Lipsk – Magdeburg (161 km)

XIV etap, (24 maja 1976), Magdeburg - Berlin (163 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 384-395.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1976
1976 w Polsce
1976 w Europie